ciò che è pertinente alla Thailandia
 appartenente al gruppo etnico dei thai o thailandesi
 lingua thailandese